

Televisione 
 Buone vacanze – programma televisivo in onda dal 1959 al 1960 sul Programma Nazionale

Cinema 
 Buone vacanze – titolo alternativo del film del 1932 Trainati in un buco diretto da George Marshall.

Musica 
 Buone vacanze – album di Mario Pezzotta e i suoi solisti del 1960.
 Buone vacanze! – singolo di Mario Pezzotta e il suo complesso del 1961.
 Buone vacanze – singolo di Ilona Staller del 1980.